Николай Антонов може да се отнася за:

 Николай Антонов (1926-?) – български писател
 Николай Антонов (р. 1968) – български лекоатлет, рекордьор на 200 м.